Nurzec-Stacja est le nom :
 de la gmina de Nurzec-Stacja, dans le powiat de Siemiatycze, dans la voïvodie de Podlachie
 du village de Nurzec-Stacja, chef-lieu de cette gmina